Travaglia ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Tomasi Travaglia (* 1939), Weihbischof in Lima
 Giovanni Travaglia (1643–1687), italienischer Bildhauer und Architekt des Barock
 Simon Travaglia (* 1964), neuseeländischer Autor
 Stefano Travaglia (* 1991), italienischer Tennisspieler